Il existe plusieurs rues d'Hanoï en France :
 La rue d'Hanoï est une rue d'Aix-en-Provence ;
 La rue d'Hanoï est une rue de Belfort ;
 La rue d'Hanoï est une rue de Nevers ;
 La rue d'Hanoï est une rue de Villeurbanne, vestige de l'ancien quartier du Tonkin.

Hanoï Rue